Donth ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Donth (1904–?), tschechoslowakischer Skilangläufer
 Michael Donth (* 1967), deutscher Politiker der CDU